Alloy – album degli Skepticism del 2009
 Alloy – album dei Trillium del 2011